Sabrina kan ha flera betydelser:

 Sabrina – ett kvinnonamn och personer med namnet
 Sabrina (film, 1954) – en film från 1954 med Audrey Hepburn 
 Sabrina (film, 1995) – en film från 1995 med Julia Ormond och Harrison Ford
 Sabrina tonårshäxan – en amerikansk TV-serie
 Sabrina (2018) – en amerikansk serie från Netflix
 Sabrina (musikalbum av Qader Eshpari) – ett musikalbum av Qader Eshpari.
 Sabrinadekolletage – en urringning som fått sitt namn efter filmen från 1954.
 Sabrina Online – en webbserie skapad av Eric W. Schwartz
 Sabrina (serie) – serie från Archie Comics
 Sabrina (serietidning) – serietidning från serieförlaget Egmont